Litwinowicz:
 Aleksander Litwinowicz
 Irena Litwinowicz
 Spirydion Litwinowicz